Мисс США 1989 () — 38-й конкурс красоты Мисс США прошедший 28 февраля 1989 года, в Мобил, Алабама. Победительницей конкурса стала Гретхен Полемус из штата Техас.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные количество очков 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 12

Предварительный баллы за купальник

Судьи 
Следующие знаменитости были приглашены судить конкурс:
 – Автор
Бонни Кэй – Менеджер по моделированию
 – американский пилот Voyager
Джина Йигер – американская лётчица Voyager
Стелла Стивенс – Актриса
Роско Таннер – Теннисист
Linda Shelton – Инструктор по аэробике
 – Автор
Ричард Андерсон – Актёр
 – Мисс Вселенная 1987
 – Олимпийский дайвер

Штаты-участницы 

 – Шерри Муни
 – Тина Джерачи
 – ЛиЭнн Локен
 – Пейдж Янделл
 – Кристина Фауст
 – Дебби Джеймс
 – Лиза Вендетти
 – Терри Спруилл
 – Сомали Сиенг
 – Дженнифер Паркер
 – Мишель Немет
 – Джули Ларсон
 – Келли Бин
 – Келли Голуб
 – Гвен Рошель Вольпе
 – Марси Реквист
 – Нэнси Беррис
 – Вероника Хенсли
 – Элизабет Примм
 – Кирстен Блейкмор
 – Джеки Кэрролл
 – Кимберли Уоллес
 – Карин Финукан
 – Джули Кнутсон
 – Лаура Дарретт
 – Ронда Хоглан
 – Тэмми Рейтер
 – Рене Хартер
 – Яну Торнелл
 – Файлин Чвалек
 – Дебора Ли Хасти
 – Трэйси Брубейкер
 – Дженнифер Фишер
 – Жаклин Пэджетт
 – Кара Кристоферсон
 – Лиза Томпсон
 – Джилл Рене Шефферт
 – Дженнифер Бласка
 – Дениз Эппс
 – Дебра Дамиано
 – Анжела Шулер
 – Нанетт Эндрес
 – Кимберли Пэйн
 – Гретхен Полемус
 – Занетта ван Зиверден
 – Стейси Палмер
 – Кимберли Ничевондер
 – 
 – Кэти Эйхер
 – Шерри Ли Бакстер
 – Чандра Андерсон

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1989
 Мисс Вселенная 1989
 Мисс Интернешнл 1989

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1989
События 28 февраля
Февраль 1989 года
1989 год в Алабаме
Мобил (Алабама)